Павел (Попов) — монашеское имя следующих священнослужителей:
* Епископ Павел (в миру Пётр Лаврентьевич Попов; 1813—1877) — епископ Камчатский и Благовещенский.
 Епископ Павел (в миру Алексей Яковлевич Попов; 1827—1874) — епископ Тотемский.
 Священник Павел (в миру Павел Ильич Попов; 1890—1938) — священномученик, в составе собора Курских святых.

См. также 
 Попов, Павел